I Mexica (Nahuatl: Mēxihcah, singolare Mēxihcatl) o Mexicas — meglio noti come Aztechi nella storiografia occidentale – furono una delle grandi civiltà precolombiane, la più florida e viva al momento del contatto con gli Spagnoli.

Mexica può anche riferirsi a:

Mexica (etnia messicana), termine con cui si è soliti indicare gli attuali cittadini messicani discendenti dalle popolazioni autoctone.
Mexica, gioco da tavolo in stile tedesco di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling
 Mexica, romanzo di Norman Spinrad del 2005